Гиват-Зеэв () — израильское поселение и местный совет в округе Иудея и Самария.

История 
Населённый пункт Гиват-Зеэв был основан в 1983 году.

Население 

Ежегодный прирост населения составляет 7,9 %.

Примечания 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан